Petropavlovsk kan syfta på:

Petropavlovsk – tidigare namn på en stad i norra Kazakstan, se Petropavl
 Petropavlosk South Airport – en flygplats i Kazakstan
Petropavlovsk-Kamtjatskij –  huvudstad och största stad i Kamtjatka kraj på Kamtjatkahalvön i östra Ryssland